Qmusic (bzw. früher Q-music) steht für:

 Qmusic (Belgien) (früher Q-music), kommerzielle Radiostation der Medialaan-Gruppe in Flandern seit dem 12. November 2001
 Qmusic (Niederlande) (früher Q-music), kommerzielle Radiostation der belgischen Medienfirma De Persgroep in den Niederlanden seit dem 31. August 2005
 Qmusic Limburg, regionale, kommerzielle Radiostation in der niederländischen Provinz Limburg seit dem 1. Juni 2014